

Biografia
Ludovico era figlio di Enrico XIII e di Elisabetta d'Ungheria.

Alla morte del padre, nel 1290, governò la Baviera Inferiore insieme ai fratelli Ottone e Stefano.

Morì nel 1296, senza essersi sposato e senza eredi. Il ducato da quel momento fu retto dai soli fratelli.

Ascendenza 

Duchi di Baviera
Casato di Wittelsbach